Альошкін, жіноча форма Альошкіна — прізвище. Відомі носії:
 Микола Альошкін — український архітектор
 Олексій Альошкін — український художник